|-
| (33001) 1997 CU29||||6 лютого 1997||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джуїтт Девід,Джейн Лу,Чедвік Трухільйо,Джун Чен
|-
| (33002) 1997 DM||1997 DM||17 лютого 1997||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (33003) 1997 EJ||1997 EJ||1 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 33004 Даянсіпієра (Dianesipiera)||1997 EP||2 березня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33005) 1997 EZ3||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33006) 1997 EJ6||||6 березня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (33007) 1997 EX10||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33008) 1997 EU17||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (33009) 1997 EM28||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 33010 Енрікопроспері (Enricoprosperi)||||11 березня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Ґабріеле Каттані
|-
| 33011 Kurtiscarsch||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33012) 1997 EJ55||||9 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33013) 1997 FZ||1997 FZ||28 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 33014 Kalinich||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33015) 1997 GF7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33016) 1997 GZ31||||13 квітня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 33017 Wronski||||9 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33018) 1997 HT5||||28 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33019) 1997 ME3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33020) 1997 MG9||||30 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33021) 1997 MV10||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33022) 1997 NN||1997 NN||1 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33023) 1997 PJ3||||3 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33024) 1997 PD5||||11 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33025) 1997 PV5||||3 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33026) 1997 PD6||||5 серпня 1997||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 33027 Brouillac||1997 QE||23 серпня 1997||Кастр||А. Клотц
|-
| (33028) 1997 QN||1997 QN||24 серпня 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (33029) 1997 QV||1997 QV||25 серпня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (33030) 1997 QB2||||27 серпня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33031) 1997 RX||1997 RX||1 вересня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (33032) 1997 RQ8||||12 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33033) 1997 RA10||||12 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33034) 1997 RC11||||3 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 33035 Pareschi||||27 вересня 1997||Сормано||Марко Каваня,А. Теста
|-
| (33036) 1997 ST10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33037) 1997 SB14||||28 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33038) 1997 SP24||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33039) 1997 SA25||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 33040 Pavelmayer||||28 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Марек Волф
|-
| (33041) 1997 TG17||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33042) 1997 TU18||||6 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33043) 1997 TC23||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 33044 Erikdavy||1997 UE||20 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (33045) 1997 UF1||||21 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33046) 1997 UF2||||21 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (33047) 1997 UO3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33048) 1997 UX4||||20 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33049) 1997 UF5||||25 жовтня 1997||Сормано||Пієро Сіколі,А. Теста
|-
| (33050) 1997 UR6||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33051) 1997 UF7||||27 жовтня 1997||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (33052) 1997 UA8||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (33053) 1997 UB12||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33054) 1997 UU14||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| (33055) 1997 UB15||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 33056 Оґуніматі (Ogunimachi)||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (33057) 1997 US17||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 33058 Коварік (Kovarik)||||22 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ленка Коткова
|-
| (33059) 1997 VS||1997 VS||1 листопада 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (33060) 1997 VY||1997 VY||1 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 33061 Vaclavmorava||||2 листопада 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (33062) 1997 VT2||||1 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33063) 1997 VB3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33064) 1997 VS3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33065) 1997 VQ5||||8 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33066) 1997 VS6||||3 листопада 1997||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе||Обсерваторія Санта-Лючія Стронконе
|-
| (33067) 1997 WJ||1997 WJ||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33068) 1997 WO1||||21 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33069) 1997 WQ2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33070) 1997 WY7||||23 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (33071) 1997 WJ12||||22 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33072) 1997 WO12||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33073) 1997 WU16||||28 листопада 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33074) 1997 WP21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33075) 1997 WV22||||22 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33076) 1997 WM24||||28 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33077) 1997 WG25||||28 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33078) 1997 WN35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33079) 1997 WB39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33080) 1997 WF39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33081) 1997 WR41||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33082) 1997 WF43||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33083) 1997 WN47||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33084) 1997 WX49||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33085) 1997 WN56||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33086) 1997 XS||1997 XS||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33087) 1997 XX||1997 XX||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33088) 1997 XX9||||3 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (33089) 1997 XK11||||15 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33090) 1997 XT11||||13 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33091) 1997 XO12||||4 грудня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33092) 1997 YR1||||20 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (33093) 1997 YF3||||24 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33094) 1997 YG5||||23 грудня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (33095) 1997 YM5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33096) 1997 YS6||||25 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (33097) 1997 YB7||||25 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (33098) 1997 YG7||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33099) 1997 YN8||||27 грудня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 33100 Удіне (Udine)||||28 грудня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|}

33000